Bartscher ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bartscher (1874–1939), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Maggy Bartscher († 2012), deutsche Schriftstellerin und Rechtsanwältin 
 Michael Bartscher, deutscher Offizier und Brigadegeneral der Bundeswehr
 Steffen Bartscher (* 1992), deutscher Biathlet
 Thomas Bartscher (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer